Le terme Winneway peut se référer à:

Toponymes

Winneway, un établissement amérindien de la Première Nation de Long Point, une nation algonquine, située dans la MRC de Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Barrage de Winneway, un barrage privé sur la rivière Winneway, dans la municipalité de Laforce, dans la MRC de Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Île Winneway, une île du lac Simard (Témiscamingue), dans la municipalité de Laforce, dans la MRC de Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Lac Winneway, un plan d'eau du territoire non organisé Les Lacs-du-Témiscamingue, dans la MRC de Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Rivière Winneway, un affluent de la rive Sud-Est du Lac Simard (Témiscamingue), coulant dans la municipalité de Laforce, dans la MRC de Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.